Сапе может означать:
 Сапе (муниципалитет) — муниципалитет в Бразилии.
 Сапе (микрорегион) — микрорегион в Бразилии.
 Сапе (Греция) — малый город в Греции.